Песочи́н (до середины XIX века также Песочино) — посёлок городского типа в Харьковском районе Харьковской области,
Украина. Является пригородом Харькова (малая часть посёлка в 2012 году присоединена к Харькову) и самым большим по населению населённым пунктом Харьковского района, кроме самого Харькова.

Является административным центром Песочинского поселкового совета, в который, кроме того, входят сёла Надточии, Олешки и посёлок Рай-Еленовка.

Географическое положение 
Расположен вдоль реки Уды на Полтавском шоссе и проспекте Ново-Баварском. Фактически слился с Баварией и посёлком Подворки (б. Куряж). Бо́льшая часть посёлка расположена на правом, высоком берегу реки, на низменном левом расположен только район Лоск, пл. Юрия Кононенко, Надточии и Куряжский ДСК. Посёлок расположен по обе стороны автомобильной дороги Харьков — Киев (называющейся здесь Полтавским шоссе) и железнодорожной магистрали Харьков — Полтава.

В Песочине имеются три реки: Уды, Песочная и Еленин ручей и три озера: на р. Песочной (возле храма Василия Великого), озеро «Роща» и на ручье Еленином между Песочином и Рай-Еленовкой (озеро санатория «Рай-Еленовка»).

История 
Точное время возникновения Песочина неизвестно. Он основан на месте скифского Песочинского могильника на небольшой реке Песочной, выше по её течению от впадения в реку Уды, во второй половине XVII века.
 1681 — дата первого упоминания Песочино уже как села. По предположению Филарета, первый православный храм Василия Великого был построен около 1670 года.
 В 1779 году это была «войсковая слобода». Население, согласно «Ведомости, изъ какихъ именно городовъ и уездовъ Харьковское наместничество составлено и сколько было въ нихъ душъ на 1779 годъ», составляло 198 «войсковых обывателей» и 49 душ «владельческих подданных», всего 247 (только мужчин; женщины не учитывались, так как не платили налогов).
 1828 — над озером построен первый каменный храм в Песочине.
 В 1858 году близ Песочина был построен колокольный завод купца Рыжова, ставший одним из трёх лучших колокольных заводов Российской империи. Впоследствии Рыжов построил на свои деньги станцию Рыжов на железной дороге Харьков-Люботин.
 В 1863 году на заводе Рыжова отлили 1003-пудовый колокол (массой 16 389 кг), который при большом стечении народа был поднят на колокольню Успенского собора.
 1922 — основана сельскохозяйственная артель «Червоний незаможник» («Красный бедняк»).
 1929 — основан колхоз им. Т. Г. Шевченко. Центральная улица Старого Песочина также тогда была названа именем Шевченко.
 В 1940 году, перед Великой Отечественной войной, в Песочине было 995 дворов (и 87 дворов в Гуках, 112 в Надточиях, 8 в Олешках, 55 в Рай-Еленовке).
Во время войны, с конца октября 1941 до середины февраля 1943 и с начала марта по 29 августа 1943 года, посёлок находился под немецкой оккупацией.
29 августа 1943 Песочин был освобождён 89-й гвардейской стрелковой дивизией Советской армии.

В годы войны в окрестностях Песочина действовали два партизанских отряда: отряд О. А. Камышана и Песочинский партизанский отряд № 14 (командир С. Н. Обувайло), в котором насчитывалось 27 человек. 618 жителей посёлка воевали на фронтах в рядах Советской армии; из них погибли 225 воинов; 310 песочинцев были награждены боевыми орденами и медалями СССР.
88 человек были в концлагерях либо вывезены на принудительные работы в Германию; минимум 12 жителей (по другим данным, 67) были расстреляны либо повешены немецкими оккупантами.

В 1966 году население составляло 12400 человек; в посёлке работали мебельная фабрика, завод госметаллоизделий, фабрика резиновых игрушек, санаторий союзного подчинения «Рай-Еленовка» (сейчас разграблен) и дом отдыха «Роща», три школы (средняя, восьмилетняя и начальная), три клуба, 9 библиотек, стадион, больница, действовал совхоз «Песочинский» с 4700 га земли.

В 1974 году численность населения посёлка составляла 15 тыс. жителей, здесь действовали завод хозяйственных металлических изделий, мебельная фабрика и цех резиновой игрушки производственного объединения «Салют».

В 1976 году население составляло 14 тысяч человек.

В 1976 году начала работать самая крупная в Харьковской области станция технического обслуживания автомобилей «СТО Песочин».

С 1979 по 1989 год сто два жителя посёлка, призванных в ряды Советской армии, воевали в Афганистане.

Во второй половине 1980-х годов 171 песочинец принимал участие в ликвидации последствий аварии в Чернобыле.

В 1989 году был сдан в эксплуатацию Куряжский завод крупнопанельного домостроения (Куряжский ДСК).

В мае 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации находившегося здесь завода по изготовлению оконных блоков, в июле 1995 года было утверждено решение о приватизации совхоза.

В 2011 году было получено принципиальное согласие громады поселка на присоединение к городу Харькову в составе Октябрьского района, и в 2012 году к Харькову были присоединены рынок «Лоск» (только восточная часть) и небольшая часть посёлка в районах Минутка, Старый Песочин и Новая Бавария — эти районы до окружной автомобильной дороги.

Происхождение названия 
Посёлок расположен на песчаных почвах правого берега реки Уды (версия почвы).

Первоначально (историческая часть посёлка) располагался на правом притоке Уд реке Песочной, в настоящий момент почти пересохшей (гидронимическая версия).

В окрестностях существует ещё один Песочин, находящийся в соседнем Богодуховском районе, основанный в 1794 году.

Транспорт 

На территории посёлка находятся железнодорожные остановочные пункты Песочин, Рай-Еленовка, станция Рыжов.

Рядом проходят автомобильные дороги ,  (),  ( — Харьковская окружная дорога), главной из которых является трасса Харьков-Киев , называющаяся в Песочине Полтавским шоссе. В посёлке находятся следующие остановки автобусов и маршрутных такси: Лоск, Надия, санаторий «Роща», пост ГАИ, Рыжов, Песочин 2, Песочин 3 (Плечевая).

С 2019 года в посёлке ходит внутренний бесплатный автобус по маршруту Мобиль-улица 1 Мая-Рыжов-поликлиника-Мобиль-Надточии.

Ближайшая станция метро — Холодная гора.

Религия 

Посёлок является центром Песочинского благочиния Харьковской епархии Украинской православной церкви, в который входят Люботин, Манченки и другие населённые пункты Харьковского района. Благочинным более 40 лет является протоиерей Леонид Мушинский.
 Храм Василия Великого 1828 года.
 Часовня священномученика Александра (Петровского), архиепископа Харьковского — м/р Мобиль, на правом берегу р. Уды. Построена в 2013 году.
 Часовня Пантелеймона Исцелителя (санаторий «Роща»).

Объекты и достопримечательности 

 Санаторий «Роща».
 Куряжский домостроительный комбинат.
 Крупнейшая в области станция техобслуживания автомобилей «СТО Песочин».
 Харьковская мебельная фабрика № 4.
 Скифский некрополь Хомякова могила.
 Братская могила советских воинов и памятный знак воинам-землякам. Похоронено 300 воинов. Находится возле Песочинского дома культуры (Полтавское шоссе).
 Музей Афганской войны. Открыт в 2012 году.
 БМП-1 на постаменте (перед афганским музеем).
 Т-62 перед афганским музеем.
 БРДМ-2 перед афганским музеем.
 БТР-70 перед афганским музеем.
В Песочине живёт миллионный харьковчанин Юрий Андреевич Марущак, который родился 1 ноября 1962 года в семье рабочего и студентки. Имя он получил в честь первого космонавта Юрия Гагарина.

Виды Песочина

Образование 
В Песочине имеются четыре школы — Песочинский лицей, Песочинский лицей «Джерело», Песочинский лицей «Мобиль», открытый в 2017 году, и Песочинская начальная школа «Надия», открытая в 2020 году; четыре детских сада, один из которых — самый большой в Харьковском районе.

Связь 
Непосредственно в Песочине (без Рай-Еленовки и Коротича) имеются четыре почтовых отделения:
 62416 - ул. Транспортная,
 62417 - ул. Санаторная,
 62418 - Песочин 2, м/р Мобиль, ул. Кушнарёва, 1А.
 62924 - рынок Лоск.
Также имеются отделения Новой почты:
 Песочин 1 грузовое отделение, ул. Шевченко, 2/82,
 Песочин 2 почтовое отделение, ТРЦ Мобиль, въезд Набережный, 7,
 Песочин 3 почтовое отделение, м/р Надия, ул. Надии (ранее Крупской), 21,
 Харьков 120, грузовое отделение, рынок Лоск, ул. Надточиевская, 2;
и отделение Мист Экспресс № 10001, рынок Лоск, пл. Кононенко, 1.

Конкурсы 
 С 2013 года в Песочине проходит конкурс «Мисс Песочин».
 В 2015 году проходил конкурс «Песочин имеет талант».
 С 2016 года в Песочине проходят открытый фестиваль любительских театров «В кулисах души» и вокально-хореографический фестиваль «Песочинский круг».

Также проводится вокальный конкурс «От героев былых времён».

Литература

Источники и примечания 

Посёлки городского типа Харьковской области
 
Населённые пункты, основанные в 1664 году